Байхэ́ () — река на Севере Китая, относится к бассейну реки Хайхэ.

Исток реки находится в уезде Гуюань провинции Хэбэй. Далее река течёт через уезд Чичэн провинции Хэбэй, район Яньцин города центрального подчинения Пекин, и в пекинском районе Миюнь сливается с рекой Чаохэ, образуя реку Чаобайхэ.

Притоки Чаобайхэ
Реки Хэбэя
Реки Пекина